Харисов — татарская и башкирская фамилия. Известные носители:
 Харисов, Ахнаф Ибрагимович (1914—1977) — башкирский писатель, филолог.
 Харсисов, Радик Ленартович (род.1964) — глава администрации Астрахани.
 Харисов, Рамиль Хависович (род. 1977) — российский футболист.
 Харисов, Ренат Магсумович (род. 1941) — поэт.
 Харисов, Ринат Гатинович (род. 1949) — генеральный директор «ТНГ-Групп», депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
 Харисов, Фаррух Харисович (1918—1945) — полный кавалер ордена Славы.